Кома (фильм, 1978) — американский художественный фильм, режиссёр Майкл Крайтон.
 Кома (фильм, 1989) — советский художественный фильм, режиссёры Нийоле Адоменайте и Борис Горлов.
 Кома (фильм, 1994, Нидерланды) — нидерландский художественный фильм, режиссёр Паула ван дер Уст.
 Кома (фильм, 1994, Франция) — французский художественный фильм, режиссёр Дени Гранье-Деффер.
 Кома (фильм, 1998) — американский художественный фильм, режиссёр Анил Барал.
 Кома (фильм, 2012, Россия) — российский триллер, режиссёр Андрей Либенсон
 Кома (фильм, 2012, США) — американский художественный фильм, режиссёр Микаэл Саломон.
 Кома (фильм, 2020) — российский художественный фильм, режиссёр Никита Аргунов.

См. также
 Я остаюсь (2007) — российский художественный фильм, режиссёр Карен Оганесян. В некоторых рекламных роликах назывался «Кома».
 Чума (фильм, 2006) — американский фильм ужасов, режиссёр Хэл Мейсонберг. В некоторых русских релизах именуется «Кома».
 Кома-брутальная дуэль (1999) — немецкий фильм ужасов, режиссёр Хайко Фиппер.